Граф Леонид Михайлович Муравьёв ( — 1881) — герольдмейстер, заведующий делами Общего собрания 4-го, 5-го и Межевого департаментов Правительствующего сената, .

Биография 
Родился в 1821 году в Москве (Петербургский некрополь указывает дату , другие источники — ) в семье Михаила Николаевича Муравьёва, который выйдя в конце 1820 года в отставку, жил в то время в своих имениях в Смоленской губернии. Крещен 31 декабря 1821 года в церкви Харитоновской в Огородниках при восприемстве  И. Н. Тютчева и Н. Н. Шереметевой.

В службу вступил  1837 года. В 1853—1857 годах являлся вице-директором Департамента духовных дел иностранных исповеданий; 12 января 1858 года получил чин действительного статского советника. С 1858 года был членом Консультации при Министерстве юстиции и заведующим делами Общего собрания 4-го, 5-го и Межевого департаментов Сената. В 1859 году был пожалован 2044 десятинами земли.

В 1860 году назначен герольдмейстером Департамента герольдии Сената. Исполнял эту должность до 1867 года, в том же году был пожалован чином тайного советника.

Умер  года. Похоронен вместе со 2-й женой на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Награды 
 российской империи
 орден Святого Станислава 3-й степени (1842)
 орден Святой Анны 2-й степени с императорской короной (1856)
 орден Святого Владимира 3 степени (1861)
 орден Святого Станислава 1-й степени (1863)
 орден Святой Анны 1-й степени (1865)
 Знак отличия беспорочной службы за XV лет (1856)
 иностранные
 персидский орден Льва и Солнца 3-й степени — командор (1843).

Семья 
Жена (1-й брак) — Елена Григорьевна Гежелинская (Муравьёва) (16.04.1830—02.01.1853), дочь статского советника Григория Федоровича Гежелинского.

Жена (2-й брак) — Софья Николаевна Оржицкая (1835—26.02.1879). Умерла в Петербурге от паралича сердца. Дети:
 Елена (24.08.1858—?), замужем за штаб-ротмистром Яковом Яковлевичем Гордеевым, а затем за ротмистром Павлом Константиновичем Гертиконом;
 Михаил (05.11.1859—?), гардемарин в отставке;
 Владимир (1861—1940), живописец-пейзажист;
 Софья (31.05.1862—1933), замужем за бароном Константином Карловичем Врангелем;
 Леонид (1864—?)
 Николай (1866—1940) — Полтавский и Московский губернатор, сенатор;
 Ольга (1867—?), в 1893 году вышла замуж за корнета Конно-Гренадерского полка Константина Яковлевича де Витте;
 Вера (1872—?)

Предки

Примечания

Ссылки 
 Муравьёвы. Русский дворянский род, однородцы Пущиных // Энциклопедия «Всемирная история»

Геральдисты Российской империи
Герольдмейстеры
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры